2 miejscowości w Polsce:
 Cibory – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Cibory – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Zalesie – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
Miejscowość na Białorusi (biał. Цыбары, Cybary, ros. Цыборы, Cybory)
 Cibory – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Tarnowszczyzna
Zobacz też:
 Cibory – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Cibor – imię męskie